Нападовка — название населённых пунктов на Украине:

 Нападовка — село в Калиновском районе Винницкой области.
 Нападовка — село в Липовецком районе Винницкой области.
 Нападовка — село в Лановецком районе Тернопольской области.
 Нападовка — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.